Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 290 dans le monde.

 Route fédérale 290 en Allemagne
 BR-290, au Brésil
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 290 en Finlande